Osoby o nazwisku Maciąg:
 Adam Maciąg (1879-1940) – polski generał, ofiara zbrodni katyńskiej
 Agnieszka Maciąg (ur. 1969) – polska modelka i aktorka
 Agnieszka Maciąg (ur. 1982) – polska lekkoatletka
 Andrzej Maciąg (1952-2007) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Artur Maciąg (ur. 1966) – polski matematyk
 Dariusz Maciąg (1965-2008) – generał brygady pilot Wojska Polskiego
 Henryk Maciąg (ur. 1941) – polski lekkoatleta
 Józef Maciąg (1914-1943) – polski oficer
 Ludwik Maciąg (1920-2007) – polski malarz
 Katarzyna Maciąg  (ur. 1982) – polska aktorka filmowa
 Paweł Maciąg (ur. 1979) – polski historyk sztuki, duchowny katolicki
 Włodzimierz Maciąg (1925-2012) – polski filolog, profesor
 Zbigniew Maciąg (ur. 1944) – polski prawnik